Pubilla Casas, nom amb què es coneixia Josefa Casas i Clavell, pubilla i propietària de terrenys catalana.
 Pubilla Cases (barri), barri de l'Hospitalet de Llobregat
 Carrer de la Pubilla Cases, carrer de l'Hospitalet de Llobregat al barri homònim
 Plaça de la Pubilla Cases, plaça de l'Hospitalet de Llobregat al barri homònim
 Estació de Pubilla Cases, estació de la L5 del Metro de Barcelona al barri homònim
 Casa pairal de la Pubilla Casas, edifici construït per encàrrec de Josefa Casas i Clavell al barri homònim
 Centre Esportiu Pubilla Casas, club de futbol hospitalenc al barri homònim